Peschke (Peschkeová), Peške (Pešková):

 Arthur Peschke (1860–1929), rakouský politik německé národnosti z Moravy
 Eliška Pešková (Elisabeth Peschke), Eliška Švandová ze Semčic (1833–1895), česká divadelní herečka
 Ernst Peschke (1832–???), politik, starosta v Rusíně, poslanec Moravského zemského sněmu
 Karl Peschke (1882–1943)
 Gisela Peschke (1942–1993), německá malířka
 Hedwig Teichmann-Peschke (1875–1949), slezsko-německá spisovatelka
 Heiko Peschke (* 1963), německý fotbalista
 Květa Peschkeová (* 1975), česká tenistka

Související články 
 Pešek (Peschek)
 Peška (Peschka)
 Peško (Peskó, Peschko)

Německá příjmení
Česká příjmení